Nichita este un numele de familie și prenume masculin în limba română. Printre persoanele notabile se numără:

Nume de familie 
 Cristina Nichita (n. 1965), creatoare de modă și politician român
 Gabriel Dan Nichita (n. 1969), deputat român
 Gheorghe Nichita (n. 1956), politician român
 Mihai Nichita (1925–2006), filolog român
 Mirela Nichita (n. 1985), handbalistă din România

Prenume masculine 
 Nichita Danilov (n. 1952), poet român
 Nichita Dumitrescu (n. 1916), deputat român
 Nichita Patriche (n. 1986), fotbalist român
 Nichita Sandu (n. 1950), deputat român
 Nichita P. Smochină (1894–1980), jurist român
 Nichita Stănescu (1933–1983), poet, scriitor și eseist român

Articole conexe 
 Nechita

Nume de familie românești
Prenume masculine românești
Nume proprii